Tartaglia – maschera della Commedia dell'Arte

Persone
Angelo Tartaglia – condottiero italiano
Antonio Tartaglia – bobbista italiano
Ferdinando Tartaglia – teologo e pensatore italiano
Niccolò Tartaglia – matematico italiano
Philip Tartaglia –  arcivescovo cattolico scozzese